Heinrich Pesch (1854-1926) – economista e sociologo tedesco
 Rudolf Pesch (1936-2011)  – teologo tedesco
 Doro Pesch (1964) – cantante tedesca
 Pesch  – quartiere della città di Colonia, sito nel distretto di Chorweiler
 9399 Pesch – asteroide della fascia principale